Natuurreservaat
 Natuurreservaten vzw (opgericht in 1953), een Vlaamse vereniging voortgekomen uit de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR).
 Vlaamse Natuurreservaten, natuurreservaten eigendom en beheerd door de Vlaamse overheid.